Открытый чемпионат Катара среди женщин 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 7-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Дохе — с 26 февраля по 4 марта 2007 года. Турнир входил в околоевропейскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Жюстин Энен (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Сугияма
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=1r
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Молик 
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=6'''
| RD1-score04-3=3
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=

Секция 2

Финал

Факты 
 Жюстин Энен выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 31-й за карьеру в туре ассоциации.
 Светлана Кузнецова уступает свой 1-й финал в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Мартина Хингис выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 37-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Мария Кириленко выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Qatar Total Open
 WTA Тур 2007
 WTA 2-я категория

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Катар
Теннис
Февраль 2007 года
Март 2007 года
2008